Принц Альфонс Баварский (; 24 января 1862 — 8 января 1933) — баварский принц из династии Виттельсбахов, сын принца Адальберта Баварского и его супруги Амелии Филиппины де Бурбон.

Жизнь 
Принц родился в Мюнхене 24 января 1862 года. Родителями его были принц Адальберт Баварский, младший сын короля Людвига I и испанская инфанта Амелия Филиппина, внучка короля Карла IV. Принц принадлежал к так называемой испанской ветви династии баварских Виттельсбахов.

В 1880 году, как и многие молодые принцы, Альфонсо вступил в армию. К 1892 году он стал командующим баварского полка Schweren-Reiter. В 1905 году он дослужился до звания генерала от кавалерии. Заканчивал он свою военную карьеру в качестве командующего полка Chevaulegers.

15 апреля 1891 года он женился на принцессе Луизе Виктории Орлеанской, дочери Фердинанда, герцога Алансонского и его супруги Софии Шарлотты Баварской, родной сестры императрицы Сисси. В браке родилось двое детей:
 Иосиф Клемент Баварский (1902—1990);
 Елизавета Баварская (1913—2005).

Принц Альфонс Баварский умер 8 января 1933 года в Мюнхене. Похоронен в Церкви Святого Михаила в Мюнхене.

 Генеалогия 

 Примечания 

 Литература 
 Das Bayernbuch vom Kriege 1914—1918. Konrad Krafft von Dellmensingen, Friedrichfranz Feeser, Chr. Belser AG. — : Verlagsbuchhandlung, 1930.
 Die Wittelsbacher. Geschichte unserer Familie''. — : Prestel Verlag, 1979.

Генералы кавалерии (Бавария)
Кавалеры ордена Золотого руна
Кавалеры Железного креста
Принцы Баварии